Jean-Louis Desbat (1951-1972), guide culturel, écrivain et poète français. 
 Jean-Paul Desbat (1946-), architecte français, architecte des bâtiments de France de l'Ain.

Homonymie
Patronyme français